John Holland (1926–1990) olimpiai bronzérmes új-zélandi atléta, gátfutó
 John Holland (1952) amerikai szlalomkajakozó, olimpikon (1972)
 John Holland (1953) válogatott máltai labdarúgó